Victoria — рід водних рослин родини лататтєвих
 Victoria — програмний продукт С. О. Казанського
 Victoria — німецький виробник автомобілів, мотоциклів та велосипедів
 «Victoria» — карака експедиції Ф. Магеллана, перший корабель, що здійснив навколосвітню подорож

Див. також 
 Victoria's Secret
 Victoria Beckham — альбом Вікторії Бекхем
 Вікторія